

Patronyme
Le nom de Perini est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Agostino Perini (1802-1878), naturaliste italien.
 Antonio Perini (1830-1879), photographe italien.
 Carlo Perini (1817-1883), médecin et naturaliste italien.
 Édouard Hardÿ de Périni (1843-1908), officier militaire, général de division et auteur d’études militaires historiques français.
 Filippo Perini (1965-), designer automobile italien.
 Giancarlo Perini (1959-), cycliste italien.
 Giorgio Bernardi Perini (1929-), linguiste italien.
 Giovanni Battista Brancadori Perini (1674-1711), noble et historien italien.
 Gustavo Perini (1897-1998), militant italien de l'espéranto.
 Lorenzo Perini (né en 1994), athlète italien.
 Luc Perini, ingénieur du son français, actif entre les années 1960 et 1990.
 Renée Perini (1914-2005), communiste et résistante française.

Toponyme
 Perini, est une localité de Croatie située dans la municipalité de Sveti Lovreč, comitat d'Istrie.

Autres 
 Perini Navi, entreprise faisant partie du secteur des super-yachts.
  (précédemment Perini), entreprise de maîtrise d'œuvre américaine.

Homonymie de patronyme